Plaats in Indonesië
 Pringombo (Rongkop), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Pringombo (Tempuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java